Poer (bouwkunde), een bouwkundig element
Poer (rivier), een rivier in Noord-Siberië